Gymnocladus dioica är en ärtväxtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Karl Heinrich Koch. Gymnocladus dioica ingår i släktet Gymnocladus och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Ärtväxter
dioica